La Coppa del Re 1993-1994 fu la 90ª edizione del torneo. Fu vinta dal .

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, 17 squadre di Segunda División, 63 squadre di Segunda División B, 59 squadre di Tercera División e una squadra delle categorie regionali che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. I primi sei club della Primera División dell'anno precedente erano qualificati direttamente per gli ottavi di finale mentre i club di Segunda División e i restanti club di Primera División erano qualificati per il terzo turno. A partire da questa edizione entrò in vigore la regola dei gol fuori casa.

Primo turno 
Le partite furono giocate dal 15 al 23 agosto 1993.

Secondo turno 
Le partite furono giocate dal 25 al 30 agosto 1993.

Terzo turno 
Le partite furono giocate dal 2 settembre al 20 ottobre 1993.

Quarto turno 
Le partite furono giocate dal 10 ottobre al 24 novembre 1993.

Quinto turno 
Le partite furono giocate dal 1° al 22 dicembre 1993.

Ottavi di finale 
Le partite furono giocate dal 4 al 13 gennaio 1994.

Quarti di finale 
I quarti si disputarono dal 25 gennaio al 3 febbraio 1994.

Semifinali 
Le semifinali si disputarono dal 16 febbraio al 10 marzo 1994.

Finale

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1993-1994
Segunda División spagnola 1993-1994
Segunda División B spagnola 1993-1994
Supercoppa di Spagna 1993

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993-1994